България участва на зимните олимпийски игри в Нагано през 1998 година, като това е петнадесетата зимна олимпиада, на която страната участва.

За пръв път страната печели златен медал от зимна олимпиада и освен това прави дебюта си в сноуборда.

Медалисти

Ски алпийски дисциплини 
Мъже

Мъже комбинация

Жени

Биатлон 
Мъже

Жени

Жени 4 × 7.5 км щафета

 1 Наказателна обиколка от 150 метра за всеки пропуск
 2 Една минута добавено време за всеки пропуск

Ски бягане 
Мъже

 1 стартиране спрямо резултатите от 10 км
 C = класически стил, F = свободен стил

Жени

 1 стартиране спрямо резултатите от 5 км
 C = класически стил, F = свободен стил

Фигурно пързаляне 
Мъже

Жени

Танцова програма

Шорттрек 
Жени

Сноуборд 
Жени гигантски слалом

Източници 
 Official Olympic Reports
 International Olympic Committee results database
 Olympic Winter Games 1998, sports-reference.com 

България на зимните олимпийски игри
Зимни олимпийски игри 1998